Футбольный клуб «Эрмис» () — кипрский футбольный клуб из города Арадипу. Образован в 1958 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Арадиппу». Цвета клуба — красные. Долгое время соперничает с клубом Омония.

Достижения 
 Победитель Второго дивизиона (3): 1982/83, 1984/85, 2008/09
 Финалист Кубка Кипра: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Кипра: 2014

Выступления в еврокубках

Тренеры 
   (2009—2010)
  Димитрис Иоанну (2010, и. о.)
   (2010—2011)
   (2011)
  Никос Панайоту (2013—2014)
  Никодимос Папавасилиу (2014—2015)
   (2015)
  Яннис Оккас (2015)
   (2015)
  Никос Панайоту (2015—2017)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Эрмис»